Els Cingles de Travil (o també Cingles de Taravil) és una cinglera que es troba entre el municipi de Navès (Solsonès) i els de Capolat i de Montmajor (Berguedà).

Referències 

Geografia de Capolat
Muntanyes de Navès
Muntanyes de Montmajor
Cingleres del Solsonès